Vereinsrecht bezeichnet
 allgemein die Regelungen der Organisationsform Verein
Nationales:
 Vereinsrecht (Deutschland)
 Vereinsrecht (Frankreich)
 Vereinsrecht (Schweiz)

Historisches:
 Vereinsrecht (Elsaß-Lothringen)

Siehe auch:
 Vereinsgesetz